El término Rummy hace referencia a:

Juegos de naipes 
 Rummy, juego de naipes.
 Gin Rummy, variante del Rummy.
 Rummy argentino, variante del Rummy.
 Rummy canasta o simplemente canasta, variante uruguaya del Rummy.

Otros 
 Rummy Olivo, cantante venezolana.